8-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов.

Чемпионский титул защищал «Елимай» (Семипалатинск). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «Наша Кампания» (Астана), «Булат» (Темиртау) и «Нарын» (Уральск), вместо них сыграли «Синтез»-ШНОС (Шымкент), СОПФК «Кайрат» (Алма-Ата), «Аксесс-Есиль» (Петропавловск), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Тобол» (Костанай).

Регламент 
Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате составило 16. Команды, занявшие 15-16 места, вылетали в Первую лигу.

Определение мест в случае равенства очков 
В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей;
 Жребий.

Участие команд в азиатских кубках 
По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получала право участия в Азиатском кубке чемпионов сезона-2000/2001.

Обладатель Кубка Казахстана-1998/1999 — получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона-1999/2000.

Участники 
Участниками чемпионата Казахстана стали 16 клубов. Двумя клубами были представлены Алма-Ата и Шымкент, одной командой были представлены Астана, Тараз, Караганда, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Степногорск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск и Экибастуз.

Изменения 
По итогам сезона-1998 Высшую лигу покинули:

 «Наша Кампания» (Астана) — 12-е место.
 «Булат» (Темиртау) — 13-е место.
 «Нарын» (Уральск) — 14-е место.

По итогам Первой лиги 1998 года в Высшую лигу вышли:

 «Синтез»-ШНОС (Шымкент) — 1-е место (впервые).
 СОПФК «Кайрат» (Алма-Ата) — 2-е место (1 сезон спустя).
 «Аксесс-Есиль» (Петропавловск) — 4-е место (6 сезонов спустя).

Решением федерации футбола место в Высшей лиге получили:

 «Жетысу» (Талдыкорган) — предварительный этап Первой лиги 1998 года(2 сезона спустя).
 «Тобол» (Костанай) — воссоздан зимой 1999 года (2 сезона спустя).

География соревнований

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Курсивом выделен технический результат.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1999 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 1999 на сайте FootballFacts.ru

1999
Футбол в Азии в 1999 году